Открытый чемпионат Ченнаи 2006 — 11-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 2 по 9 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Карлос Мойя
 Парный турнир —  Лу Яньсюнь /  Райнер Шуттлер

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иван Любичич обыграл  Карлоса Мойю со счётом 7-6(6), 6-2.
 Любичич выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мойя сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 38-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=WC/1
| RD1-team01= И. Любичич
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Г. Гарсия
| RD1-score02-1=66
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= И. Ванек
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= В. Уппал
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Р. Бопанна
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С. Солнье
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р. Сабыу
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Ж. Мюллер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= П. Шричапан
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р. Дельгадо
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=63
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Х.-Т. Ли
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М. Жикель
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Дж. Ван
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К. Влиген
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф. Висенте
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Р. Шуттлер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=WC/1
| RD2-team01= И. Любичич
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= И. Ванек
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Р. Бопанна
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Ж. Мюллер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= П. Шричапан
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М. Жикель
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Влиген
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Р. Шуттлер
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=WC/1
| RD3-team01= И. Любичич
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Ж. Мюллер
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= П. Шричапан
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К. Влиген
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=WC/1
| RD4-team01= И. Любичич
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= К. Влиген
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=66
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Михал Мертиняк /  Петр Пала''' обыграли  Пракаша Амритраджа /  Рохана Бопанну со счётом 6-2, 7-5.
 Мертиняк выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Пала выиграл свой 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи по теннису
 ATP Тур 2006 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2006 года
2007